Ла В има више значења:

 Ла В (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла В (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику